Bakónaki-patak Zala megyében, Magyarországon
 Bakónaki-patak a Mura-vidéken, Szlovéniában